Yannick Riendeau (né le  à Boucherville, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste d'ailier droit.

Carrière de joueur 
Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2006. En 2009, il signe un contrat de trois ans avec les Bruins de Boston. En , il rejoint le club du Rouen hockey élite 76 qui évolue dans le Championnat de France, la Ligue Magnus.

Les Marquis de Jonquière de la ligue nord-américaine de hockey se sont entendus avec l’attaquant Yannick Riendeau sur les termes d’un contrat d’une saison mardi le .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005|| Huskies de Rouyn-Noranda|| LHJMQ|| 58|| 10|| 15|| 25|| 22|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| Huskies de Rouyn-Noranda|| LHJMQ|| 67|| 27|| 38|| 65|| 40|| 5|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2006-2007|| Huskies de Rouyn-Noranda|| LHJMQ|| 67|| 32|| 40|| 72|| 38|| 10|| 9|| 5|| 14|| 6
|-
| 2007-2008|| Huskies de Rouyn-Noranda|| LHJMQ|| 42|| 23|| 26|| 49|| 18|| 17|| 8|| 13|| 21|| 14
|-
| 2008-2009|| Voltigeurs de Drummondville|| LHJMQ|| 64|| 58|| 68|| 126|| 31|| 19|| 29|| 23|| 52|| 16
|-
| 2008-2009|| Voltigeurs de Drummondville|| Coupe Memorial||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||2 ||6 ||8 ||2 
|-
| 2009-2010|| Royals de Reading|| ECHL||6 ||3 ||2 ||5 ||0 ||5 ||3 ||2 ||5 ||0 
|-
| 2009-2010|| Bruins de Providence|| LAH||22 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011|| Bruins de Providence || LAH || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Royals de Reading || ECHL ||54 ||18 ||25 ||43 ||24 ||8 ||5 ||3 ||8 ||2 
|-
| 2011-2012|| Bruins de Providence || LAH ||18|| 3|| 3|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Royals de Reading || ECHL || 43|| 13|| 32|| 45|| 20|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2012-2013|| Thunder de Stockton || ECHL || 42|| 14|| 30|| 44|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HC Ajoie|| LNB || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2013-2014 || Rouen || Ligue Magnus || 25 || 17 || 16 || 33 || 10 || 9 || 3 || 8 || 11 || 6 
|-
| 2014-2015 || Marquis de Jonquière || LNAH || 37|| 22|| 43|| 65|| 16|| 9|| 5|| 15|| 20|| 10 
|-
| 2015-2016|| Beast de Brampton || ECHL || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Marquis de Jonquière || LNAH || 4|| 5|| 3|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2015-2016 || Angers || Ligue Magnus || 19 || 7 || 25 || 32 || 12 || 16 || 6 || 10 || 16 || 6
|-
| 2016-2017 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 11 || 2 || 7 || 9 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Marquis de Jonquière || LNAH || 15||8||8||16||2|| - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Marquis de Jonquière || LNAH || 36|| 13|| 41|| 54|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Marquis de Jonquière || LNAH || 36 || 19 || 24 || 43 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 2021-2022 || Marquis de Jonquière || LNAH || 14 || 3 || 10 || 13 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| Pétroliers du Nord || LNAH || 9 || 6 || 5 || 11 || 6 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
 2008-2009 : 
 récipiendaire du trophée Guy-Lafleur de la LHJMQ (meilleur joueur des séries éliminatoires)
 récipiendaire du trophée Jean-Béliveau de la LHLJMQ (plus grand nombre de points de la saison)
 récipiendaire du trophée George-Parsons de la coupe Memorial

Références

Naissance en juin 1988
Naissance à Boucherville
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Royals de Reading
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur du HC Ajoie
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur des Marquis de Jonquière
Joueur du Beast de Brampton
Joueur des Pétroliers du Nord
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Gagnant du trophée George-Parsons
Attaquant de hockey sur glace